

Гилибово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Белиця.
 Гилибово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Куклен.
 Гилибово () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Баніте.
 Гилибово () — місто в Старозагорській області. Входить до складу общини Гилибово.
 Гилибово () — община в Старозагорській області.